Posizione – in fisica, insieme delle quantità misurabili che definisce dove si trovi nello spazio un punto materiale rispetto ad un sistema di riferimento
 Posizione – nel poker, ordine con cui il giocatore è chiamato a parlare
 Posizione – posizione di un aeroplano
 Posizione sessuale –  posizione che si può adottare durante l'attività sessuale